Fixot est un patronyme français, porté par :
 Bernard Fixot, éditeur né en 1943,
 Michel Fixot, archéologue né en 1941.

Homonymie de patronyme